Удод:

 Удод — небольшая яркоокрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком.

Удод — фамилия. Известные носители:
 Удод, Владимир Максимович (род. 1919) — хирург, заслуженный деятель науки Казахстана.
 Удод, Даниил Олегович (род. 2004) — украинский футболист.
 Удод, Евгений Григорьевич (род. 1973) — украинский политик.
 Удод, Иван Михайлович (1920—1944) — Герой Советского Союза, участник «десанта Ольшанского».
 Удод, Михаил Сергеевич (род. 1997) — украинский футболист.

 УДОД — Учреждение дополнительного образования детей.

Примечания